Lock Up steht für:
 Lock Up (Band), britische Deathgrind-Supergroup (1998)
 Lock-Up (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1959–1961)
 Lock Up – Überleben ist alles, US-amerikanischer Actionfilm von John Flynn (1989)

Siehe auch:
 Lock (Begriffsklärung)